Гильерме — имя, под которым выступает ряд бразильских футболистов:

 Гильерме Андраде (род. 1989) — правый фланговый защитник.
 Гильерме Леме Аморин, Жуан (род. 1986) — защитник.
 Гильерме Алвин Маринато (род. 1985) — вратарь «Локомотива» (Москва).
 Гильерме Мильомем Гусман (род. 1988) — нападающий, бывший игрок «Динамо» (Киев) и ЦСКА (Москва).
 Гильерме Шоко (род. 1990) — полузащитник.